Biografia: aviador francès de la Primera Guerra Mundial; vegeu «Roland Garros».
 Esports:
 Torneig de tennis del Grand Slam, que rep el nom de l'aviador; vegeu «Torneig de Roland Garros».
 Estadi de tennis on se celebra el torneig homònim; vegeu «Stade Roland Garros».
 Aviació: aeroport de la ciutat de Saint-Denis, a l'illa de la Reunió, que rep el nom de l'aviador; vegeu «Aeroport Roland Garros».